Ogoni peut désigner :
 les Ogonis, un peuple du Nigeria,
 les langues ogoni, leurs langues.